Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Central New York 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Isabelle Demongeot che ha battuto in finale Lori McNeil 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Laura Gildemeister (semifinali)
 Lori McNeil (finale)
 Susan Sloane (primo turno)
 Catarina Lindqvist (primo turno)

 Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Carrie Cunningham (quarti di finale)
 Donna Faber (secondo turno)
 Debbie Graham (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Central New York 1991